Бай:
 Бай — крупный землевладелец (или скотовладелец) в Средней Азии, Казахстане, Якутии, на Алтае, у казанских и крымских татар, башкир и отчасти на Кавказе в досоветское время.
 Бай — народ в Китае.
 Бай — язык в Китае.
 Бай — уезд в Китае.
 Бай (Лагуна-де-Бай) — озеро на острове Лусон, Филиппины.
 Бай () — коммуна во Франции, в департаменте Финистер.
 «Бай Ганю» — сатирическая книга Алеко Константинова (1895).

Носители различных омонимичных в русской записи фамилий 
 Бай, Бела (Bay Béla; 1907—1999) — венгерский фехтовальщик, призёр чемпионата мира.
 Бай, Борис Владимирович (1912—1976) — советский зоотехник, Герой Социалистического Труда.
 Бай, Борис Иванович (1878—1942) — советский архитектор.
 Бай, Брэндон (Brandon Bye; род. 1995) — американский футболист.
 Бай, Джон (John By; 1779—1836) — британский военный инженер, руководивший постройкой канала Ридо.
 Бай, Жозеф де (Joseph de Baye; 1853—1931) — французский археолог и путешественник.
 Бай Илун (白以龙; род. 1940) — китайский учёный-механик, действительный член Академии наук КНР.
 Бай, Натали (Nathalie Baye; род. 1948) — французская актриса.
 Бай Лу (род. 1994) — китайская актриса.
 Бай, Томазо (Tommaso Bai; ок. 1650—1714) — итальянский композитор и певец.
 Бай Чуньли (白春礼; род. 1953) — китайский физикохимик, президент Академии наук КНР и Академии наук развивающихся стран, иностранный член ряда других академий.
 Бай, Эван (Evan Bayh; род. 1955) — американский политик, сенатор США от штата Индиана.
 Бай Эньпэй (白恩培; род. 1946) — китайский политик.